Sinaloa bezeichnet:

 Sinaloa, ein mexikanischer Staat
 Municipio Sinaloa, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 Sinaloa (Frontera Comalapa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Sinaloa (Jiquipilas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Sinaloa (Band), eine US-amerikanische Band
 Sinaloa-Kartell, ein mexikanisches Drogenkartell
 Sinaloa (Schriftart), eine Schriftart (1972) von Rosmarie Tissi
 Sinaloa (Gattung), eine Heuschreckengattung